The Bakery es el único sencillo del cuarto EP de estudio de la cantautora Melanie Martinez. Fue escrito por Blake Slatkin y Melanie Martinez, y lanzado el 25 de septiembre de 2020 junto a un vídeo musical.
Es la séptima canción del EP, After School.

Tema
El 25 de julio de 2020, Melanie concedió una entrevista al canal brasileño "Multishow" y afirmó que el productor de la canción sería Blake Slatkin.
El 22 de septiembre de 2020, Melanie publicó un fragmento de la canción en TikTok, anunciando que iba a ser lanzada el 25 de septiembre [3].
El 25 de septiembre de 2020, Melanie publicó un fragmento del video musical en su Instagram, anunciando que el vídeo se lanzaría a la medianoche EST. Una foto del video musical también fue revelada en una historia de Instagram.

Curiosidades
Trivialidades
 La letra se filtró alrededor de una hora antes de que se filtrara la canción, que se filtró tres días antes de su lanzamiento.
 Al comienzo del video musical oficial, tres carteles fuera de la panadería decían: " DEFUND THE POLICE ", " NO SE ADMITEN CERDOS " y " BLM ♥" en referencia al movimiento #BlackLivesMatter, en el que Melanie ha estado muy involucrada.
 El vídeo musical es el primer video de Melanie en la tendencia #1 en YouTube (en países seleccionados) y también ganó 28 millones de visitas y 1.2 millones de me gusta.
 La canción debutó en 871,620 reproducciones en Spotify y es el mayor debut de Melanie en Spotify hasta el 26 de septiembre de 2020.
 La mejor amiga de Melanie,  Jacqueline Molina,  aparece al final del video musical interpretando el papel de la anciana.
 El reloj detrás del chef conejo se detiene a las "2:22" durante todo el video. Es una referencia al número de la suerte de Melanie, el 222.
 La versión instrumental de la canción se filtró el 9 de diciembre de 2020.

Referencias

Álbumes de  2020
Sencillos de  Melanie Martinez